Llista d'asteroides del 334.001 al 335.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

334001-334100

334101-334200

334201-334300

334301-334400

334401-334500

334501-334600

334601-334700

334701-334800

334801-334900

334901-335000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (330001)-(335000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (330001-340000)